Meredydd může být:

 Huw Meredydd – velšský hudebník
 Rowland Ap Meredydd – velšský politik
 Meredydd Hughes – velšský policista
 Meredydd Evans (1919–2015) – velšský zpěvák, aktivista a historik
 Gwilym Meredydd Jones (1920–1995) – velšský spisovatel